Lust for Life peut désigner :
Lust for Life, la chanson d'Iggy Pop sortie en 1977
Lust for Life, la chanson de Lana Del Rey sortie en 2017